Lucy Lee puede referirse a:

Lucy Lee (estadounidense), actriz porno estadounidense de ascendencia coreana.
Lucy Lee (checa), actriz porno checa.